José Ortiz puede referirse a:
 José Alonso Ortiz (1755-1815), economista español;
 José Ortiz de Pinedo (1881-1959), poeta español;
 José Ortiz Echagüe (1886-1980), fotógrafo español;
 José Ortiz Puga, Pepe Ortiz (1902-1975), actor mexicano;
 José Ortiz Galván, político español; 
 José Ortiz García (1908-2004), escultor español;
 José Luis Ortiz Araya (1930-2012), periodista costarricense;
 José Luis Ortiz Nuevo (1948-), flamencologo, autor, poeta y director;
 José Luis Ortiz Peláez, Pepe Ortiz (1931-2001), futbolista español;
 José Ortiz Moya (1932-2013), dibujante español;
 José Rafael Ortiz (1963-), baloncestista puertorriqueño.
 José Daniel Ortiz (1977-), beisbolista dominicano;
 José Ortiz Bernal, "Ortiz" (1977-), futbolista español;
 José Daniel Ortiz (1996-), jugador venezolano de paintball;
 José Ortiz , deportista paralímpico español;
 José Ortiz (2000-), marchador guatemalteco;